«Absenth» — российская Металкор-группа. Раннее творчество группы выдержано в направлениях Industrial metal- и Сyber-metal, Doom, Death, Gothic metal. Названием для группы послужило видоизмененное название знаменитого алкогольного напитка.

Состав 
 Олег Говоров — вокал
 Владимир Чернышов — вокал
 Алексей Игнатов — гитара
 Никита Белых — бас-гитара
 Никита Гулевский — ударные

Бывшие участники 
 Владимир Лихацкий (Vlad Hangman) — гитара
 Сергей Духанин — бас-гитара, синтезаторы, программинг †
 Илья Савельев — ударные
 Владимир Миронченко — гитара, вокал, синтезаторы
 Михаил Раздымалин — гитара
 Дмитрий Гриненков (Cain) — ударные
 Петр Пенской — синтезаторы
 Анна Тамбовцева — синтезаторы
 Дмитрий Пальцев (Fuck) — ударные
 Дмитрий Шурыгин — ударные
 Константин Дэт — синтезаторы, программинг
 Андрей Болотов — гитара
 Владимир Усацкий — гитара

Сессионные участники 
 Роман Кириченко — ударные (2009)
 Николай Сошников — синтезаторы, вокал (2013-2015)

История группы

Ранние годы: 2001—2003 
Группа Absenth образовалась в 2001 году в г. Воронеже, Россия. В первый её состав вошли: Олег Говоров — вокал, Владимир Миронченко — вокал,гитара, Алексей Игнатов — гитара, Сергей Духанин — бас-гитара, Илья Савельев — ударные.

В этом составе группа записала два своих первых демо: «The Name of Evil» (2001) и «Theatre of pain» (2002), вышедшие на аудиокассетах. Сразу после записи второго демо Владимира Миронченко увольняют из команды и берут нового клавишника Петра Пенского. С этим составом группа записывает третье демо «Atlantida» 2003, после которого Пётр покидает состав. Вскоре в составе появляется новый гитарист Владимир Лихацкий (Vlad Hangman).

Путь наверх: 2004—2008 
В 2004 Absenth выходит новая промокассета «ReCreation Of The World». А в 2005 лейблом VMH издается первый компакт-диск Absenth — «Love is dead», выдержанный в жанре Doom/Death Metal, который пресса сравнивает с альбомом «Wildhoney» группы Tiamat и Crematory.

После выхода альбома участники объявляют о распаде группы и расходятся по другим музыкальным проектам. Алексей Игнатов присоединяется к дизель-метал-группе «Врата», Сергей Духанин организовывает собственный проект Attention. Владимир Лихацкий создает в Ростове-на-Дону новый коллектив Forbidden Funeral. Олег Говоров становится вокалистом группы Fantazm, с которой записывает единственный альбом группы — «Ведьмы». В записи альбома принимает участие гитарист группы Бутырка Андрей Журавлев. Через год Олег Говоров заявляет о прекращении своей работы с группой «Fantazm» и возвращении Absenth на сцену.

В 2006 году на лейбле WildSound выходит сингл «Memory». В новый состав помимо Олега Говорова и вернувшегося Владимира Миронченко, вошли также Тиг (Deformitas Pictura) — бас-гитара, Екатерина Милованова (Last Performance) — клавишные, Дмитрий Гриненков (Skyfall, Rainwill, Devil-May-Care, Little Dead Bertha, Silent Tales)- ударные.
В 2008 на том же лейбле WildSound выходит EP «Revelation» Absenth дают серию концертов, выступая с такими командами, как Шмели, Little Dead Bertha, Illidiance, The Pant, Dark Princess, Skyfall, ТТ-34, Обе-Рек, участвуют в крупнейшем фестивале Белоруссии Metal Crowd 2008.

Конец старого Абсента. Смена состава и стиля: 2009—2011 
В 2009 в интернете разошлась подделка на альбом «Darkness Inside», который в то время был ещё в стадии записи. В 2011, вышел настоящий альбом «Darkness Inside». О жанре альбома:
 — лидер группы, Олег Говоров.  Состав, принимавший участие в записи, выглядел таким образом: Олег Говоров — вокал, Владимир Миронченко — вокал, гитара, бас-гитара, Михаил Раздымалин — гитара, Анна Тамбовцева — синтезаторы, Дмитрий Гриненков - ударные. Оформлением альбома на этот раз занимался W. Smerdulak, знакомый многим по оформлению альбомов таких групп, как Аркона, Autumn, Icon in me, Stalwart, Rossomahaar, Melancholy, Grenouer, Annodomini, Morrah, Inexist. Перед выходом альбома музыканты объявили, что это будет последний альбом Absenth в старом жанре, а также в старом составе.

Широкая известность: 2012—2020 
В конце 2011 в свет выходят 2 версии EP «Green Devil» . Песня «To ram!» становится официальным саундтреком белгородского опэн-эйр фестиваля «На таран!», где Absenth выступают вместе с российскими монстрами — группой Mordor.

Следом за синглами 21 декабря 2012 года на свет появляется третий полноформатник «Erotica 69», выпущенный российским лейблом Artifical Sun. Дата релиза была выбрана не случайно: в этот день весь мир замер в ожидании конца света, связанного с окончанием календаря индейцев Майя
В течение трех месяцев песни из альбома занимали первые места в хит-параде «Старт» на радио «Рок-Прорыв!».
Альбом получил массу положительных отзывов музыкальных критиков со всего мира.
В рамках концертов в поддержку альбома группа объехала часть городов России и Ближнего зарубежья и подписала контракт с израильским промо-агентством GlobMetal Promotions.

В январе 2014 года выходит EP «Легче» , записанный совместно с писателем и поэтом Аль Квотион, в котором Олег Говоров исполняет голосом фрагменты книги «Запчасть импровизации» на музыку итальянского пианиста и композитора-классика Фабрицио Патерлини, а также песни на музыку клавишника Constantine Death.
В феврале 2014 издано первое официальное видео группы на песню «Absenth». В роли главного действующего лица клипа снялся участник передач «Битва экстрасенсов на ТНТ» (10 сезон) и «Истина где-то рядом» (1 канал), чёрный маг Константин Ямпольский.
В марте Absenth переиздают все ранее записанные альбомы на новом лейбле «Global Track»
Второго мая, ко дню рождения бывшего бас-гитариста группы Сергея Духанина (02.05.1983 — 23.09.2008), под маркой Global Track выходит переиздание альбома «All demo(n)s», дополненное двумя демо-треками «Atlantida» и «Is Dead Forever», издававшимися только на аудиокассетах в 2003 г. В конце мая группа попадает в TOP 10 российского чарта на сайте Reverbnation.com и весь следующий месяц удерживается в десятке лучших исполнителей, лавируя между 6 и 8 местом, соседствуя и меняясь местами с группами Невидь, Fiend и Deviant Syndrome. В июне видеоклип на песню «Absenth» выбран компанией Skey-Film  для участия во всероссийском кинофестивале в номинации «Лучший клип Воронежа 2014». В начале июля Absenth выступают на нескольких фестивалях, деля площадку с группами Артур Беркут, Монгол Шуудан, Чёрный Обелиск и Distemper.

В 2015 выходит трехпесенный EP «Mix Fight». В рамках тура «Cybergod Tour 2015» группа посещает с концертами 10 городов России: Белгород, Саратов, Волгоград, Смоленск, Курск, Орел, Самару, Уфу, Ижевск и Пермь.

В 2016 выходит второй официальный видеоклип на песню «Revelation». Группа выходит в финал продолжавшегося в течение года конкурса «Бой продолжается» на портале Mastersland.com и побеждает, обогнав по количеству голосов главного оппонента — группу Ария. Но по решению администрации сайта первое место отдают сразу четырём командам: Оргия Праведников, Омела, Фактор Страха и Absenth.

В 2019 группа выпускает первый русскоязычный трехпесенный EP «Кибербог». В этом же году в состав группы возвращается гитарист Алексей Игнатов.
В 2020 выходит сингл "Лица".

12 ноября 2020 на своей официальной странице В Контакте группа Absenth объявила о завершении своей деятельности.

Дискография

Демо 
 2001 — The Name of Evil
 2002 — Theatre of pain
 2003 — Atlantida
 2004 — ReCreation of the world
 2008 — All demo(n)s (2014 Re-Released)

Полноформатные альбомы 
 2005 — Love is dead
 2011 — Darkness Inside
 2012 — Erotica 69

EP (мини-альбомы) 
 2014 — Легче 
 2015 — Mix Fight 
 2019 — Кибербог 
 2020 — Лица

Видеоклипы 
 Absenth (Режиссёр — Сергей Лебедев. 2014 г.)
 Revelation (Монтаж — Сергей Лебедев, съемка — Mass Cruelty Production 2016 г.)

Литература 
Интервью
 Биографическая статья в журнале «Voronezh Metal Home» № 4, февраль 2005 год
 Концертный отчет в газете «Подземка», 2007 год
 Интервью журналу «Metalizer» № 2, Октябрь 2009 год
 Интервью газете «Галерея Чижова» № 28 (283), Июнь 2010 год
 Интервью для сайта «Synth Community» 2012 год
 Интервью для сайта «Behind the Veil» Греция, 2012 год
 Интервью журналу «Metalizer», Январь 2013 год
 Интервью для сайта «Stahlmusik», 2013 год

Рецензии
 Рецензия на песню «Love is dead» в газете «Подземка» № 13, февраль 2005 год
 Рецензия на альбом «Love is dead» в газете «Подземка» № 15, апрель 2005 год
 Рецензия на альбом «Erotica 69» в журнале «Бункер» № 6, 2013 год 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» в журнале «Dark City» № 74, 2013 год 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» в журнале «Rockcor» № 6, 2013 год 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Stahlmusik.ru (Россия) 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте DarkBelarus (Белоруссия) 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Behind the Veil (Греция)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте NOIZY (Греция)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Beowolf Productions (США)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте ReGen Magazine (США)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Metal Wani (Индия)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Metalhead.it (Италия)
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте Rock Metal Essence (Италия) 
 Рецензия на альбом «Erotica 69» на сайте CosmosGaming (США)

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
 Официальный сайт группы

Неофициальные страницы
 Absenth at Encyclopaedia Metallum
 Absenth на Mastersland
 Absenth на Darkside.ru
 Absenth на Altwall.net
 Absenth на Metalrus.ru
 Absenth на Spirit of Metal

Индастриал-метал-группы России
Хеви-метал-группы России
Музыкальные коллективы Воронежа
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году